Même pas peur (Ik Ben Echt Niet Bang!), film documentaire néerlandais de Willem Baptist sorti en 2010 ;
 Même pas peur (Chuck Versus the Tic Tac), dixième épisode de la saison 3 de Chuck diffusé en 2010 ;
 Même pas peur ! (Spooked), cinquième épisode de la saison 8 de The Office diffusé en 2011 ;
 Même pas peur !, film documentaire français d’Ana Dumitrescu sorti en 2015.

Voir aussi 
 Festival Même pas peur, un festival de cinéma d’horreur et fantastique réunionnais.